Сульфид никеля(II) — бинарное неорганическое соединение, соль металла никеля и сероводородной кислоты с формулой NiS, чёрные кристаллы, не растворяется в воде, характеризуется значительной нестехиометричностью, образует несколько полиморфных форм.

Получение 

 В природе встречается минерал миллерит — γ-NiS с примесями.

 Сплавление никеля и серы:

 Пропускание сероводорода через раствор соли двухвалентного никеля (β-NiS):

 Действие растворимых сульфидов на раствор соли двухвалентного никеля (α-NiS):

Физические свойства 

Сульфид никеля(II) нестехиометрическое соединение NiS, где x=1÷1,04. 

Сульфид никеля(II) образует несколько модификаций:
 α-NiS — чёрный аморфный порошок, растворяется в разбавленной соляной кислоте;
 β-NiS — чёрные кристаллы гексагональной сингонии, пространственная группа P 6/mmc, параметры ячейки a = 0,3428 нм, c = 0,5340 нм, Z = 2, растворяется в горячей разбавленной соляной кислоте.
 γ-NiS — чёрные кристаллы тригональной сингонии, пространственная группа R 3m, параметры ячейки a = 0,9590 нм, c = 0,3145 нм, Z = 9, не растворяется в разбавленной соляной кислоте.

Фазовый переход γ→β происходит при температурах 282-389°С в зависимости от стехиометрического состава.

Не растворяется в воде, р ПР = 21,03.

Химические свойства 

 Растворяется в горячей концентрированной соляной кислоте:

 Реагирует с окисляющими кислотами:

 Медленно реагирует с влагой воздуха:

 При нагревании окисляется кислородом воздуха:

 Реагирует в серой при сплавлении:

 Восстанавливается монооксидом углерода:

Применение 
 Катализатор.

Литература 
 
 
 
 
 

никеля
Сульфиды никеля